Единка

 Еди́нка — село в Тернейском районе Приморского края, 
 Еди́нка  — река в Тернейском районе Приморского края, принадлежит к Амурскому бассейновому округу.
 Единка (jedinka) - сербский и хорватский духовой инструмент типа флейты